Metro 2033 může být:
 Metro 2033 (kniha) – kniha od spisovatele Dmitrije Gluchovského
 Metro 2033 (videohra) – videohra na motivy této knihy

Související články 
 Metro 2034 – volné pokračování knihy Metro 2033
 Metro 2035 – pokračování knihy Metro 2033